Gillick ist der Familienname folgender Personen:

 David Gillick (* 1983), irischer Sprinter
 Liam Gillick (* 1964), ein britischer Maler, Objektkünstler und Komponist

Sonstiges:
 Gillick Rock, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika